West Side (Chicago), een stadsdeel van de Amerikaanse stad Chicago
 West Side (JJ Lin), het vijfde studioalbum van JJ Lin, uitgegeven in 2007
 West Side (Manhattan), een stadsdeel van Manhattan in de Amerikaanse stad New York
 West Side (televisieprogramma), een realitysoap

Zie ook 
 Westside, een plaats in Iowa